Bureau Veritas, une société de classification, d'essais, d'inspections et de certificats ;
 Banverket, le gestionnaire public du réseau ferroviaire suédois ;
Île Bouvet (.bv) selon la liste des domaines Internet de premier niveau (top-level domain en anglais) ;

basse vacante, une orbitale moléculaire, celle la plus basse en énergie non occupée ;
bassin versant en hydrologie ;
bâtiment voyageur, terminologie de la SNCF désignant l'édifice servant à l'accueil du public dans une gare ferroviaire ;
bekende Vlaming (BV) est une expression utilisée en néerlandais pour désigner les Flamands célèbres en Belgique ;
besloten vennootschap (bv) est, en néerlandais, une forme juridique de société (proche de la SARL française) ;
bounded variations, ensemble des fonctions à variation bornée en anglais des mathématiques ;
M
 boulimie vomitive, une absorption démesurée d'aliments qui seront régurgités volontairement peu après. Ce comportement est opposé de la boulimie non-vomitive (BNV) qui se caractérise par ingestion démesurée d'aliments mais ce n'est pas suivi de vomissements volontaires ;
base verbale ;
 biologie végétale ;
Blohm + Voss, une société de construction navale et aéronautique allemande ;
 bien vu, affirmation.

Code